BSE  - a Budapest Sport Egyesület (elterjedt téves nevén Budapesti Sport Egyesület) rövidítése
 BSE - a BSE sportegyesület női kosárlabda szakosztálya
 BSE  - a Bovine Spongiform Encephalopathy szarvasmarhák szivacsos agyvelõgyulladásának (kergemarhakór) rövidítése, amelyet a prion nevű fehérje okoz.